Stati Uniti d'America
Matteson – villaggio della Contea di Cook, Illinois
Matteson – township della Contea di Branch, Michigan
Matteson – città della Contea di Waupaca, Wisconsin